FACT steht für
 Flughafen Kapstadt (ICAO-Code)
 Field Assessment Coordination Teams, eine Katastrophen-Hilfseinheit, siehe Internationale Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung
 FACT (Teleskop), ein Tscherenkow-Teleskop auf der Kanareninsel La Palma
 FACT (Zeitschrift), britisches Kulturmagazin

Abkürzung